Чемпионат Европы по борьбе 1978 года прошёл раздельно: соревнования по греко-римской борьбе прошли с 21 по 23 апреля в Экеберге, районе Осло (Норвегия), а соревнования по вольной борьбе — с 5 по 7 мая в Софии (Болгария). В турнире по вольной борьбе принимали участие 109 борцов из 17 стран.

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Результаты соревнований

Греко-римская борьба 
 До 48 кг

 До 52 кг

 До 57 кг

 До 62 кг

 До 68 кг

 До 74 кг

 До 82 кг

 До 90 кг

 До 100 кг

 Свыше 100 кг

Вольная борьба 
 До 48 кг

 До 52 кг

 До 57 кг

 До 62 кг

 До 68 кг

 До 74 кг

 До 82 кг

 До 90 кг

 До 100 кг

 Свыше 100 кг

Примечания

Источники 
 FILA Wrestling Database
 Rudé Právo 24.4.1978, s. 7. Máchu vyřadilo zranění
 Rudé Právo 7.5.1978, s. 8. Dvě vítězství zápásníků
 Панорама спортивного года — 1978 / Сост. А. Н. Корольков. — : Физкультура и спорт, 1979. — С. 36—38. — 128 с. — 50 000 экз.

1978
Международные спортивные соревнования в Осло
Международные спортивные соревнования в Софии
Апрель 1978 года
Май 1978 года
Спорт в Болгарии в 1978 году
Спорт в Норвегии в 1978 году
Чемпионаты Европы в 1978 году
Чемпионаты Европы в Болгарии
Чемпионаты Европы в Норвегии
Международные соревнования по борьбе в Болгарии
Международные соревнования по борьбе в Норвегии